MAG et Mag peuvent faire référence à :

Mag 
 Mag est un nom commun employé comme diminutif de magazine.
 Mag est un nom propre utilisé comme diminutif ou dérivé de prénoms tels que  ou Maguy ; par exemple :
 Mag Bodard, productrice française de cinéma et de télévision.

MAG 

MAG, tout en majuscules, désigne un acronyme ou un sigle ou encore un code, qui peut désigner :
 mitrailleuse à gaz, comme pour le modèle FN MAG ;
 Mines Advisory Group, une organisation non gouvernementale ;
 Mouvement Adolescence Gai, association depuis renommée « Mouvement d'affirmation des jeunes gais et lesbiennes » ;
 Metagenome-assembled genome, génome reconstitué à partir de données métagénomiques ;
 MAG, pour Massive Action Game, jeu vidéo sur PlayStation 3 ;
 Motosacoche Acacias Genève, constructeur suisse de moteurs et de motos ;
 MAG, code IATA de l'aéroport de Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Metal active gas, un procédé de soudage semi-automatique.